Ву́лиця Боби́нського — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Вулиця Бобинського — вулиця в місті Калуші Івано-Франківської області.
 Вулиця Бобинського — вулиця в місті Львові.
 Вулиця Бобинського — вулиця в місті Сокалі Львівської області.
 Вулиця Бобинського — вулиця в місті Червонограді Львівської області.

Вулиці, названі на честь людей